Alaric I, rei dels visigots del 395 al 410
 Alaric II, rei dels visigots de Tolosa (484 - 507)
 Alaric I d'Empúries, comte d'Empúries (843-844) i comte de Rosselló (843-844)
 Jacme Alaric (), ambaixador enviat pel papa Climent